Дай Ли (28 мая 1897 — 17 марта 1946) — китайский генерал, руководитель разведки гоминьдана.

Биография 
Родился в провинции Чжэцзян. После окончания школы поступил на военную службу. В 1925 поступил в военную академию Вампу. Один из организаторов Общества возрождения (Фусиншэ) в 1932 году. В 1935 году назначен руководителем 2-го департамента (специальных операций) официальной спецслужбы – Контрольно-статистического бюро Военного совета Национального правительства.

В 1938 году с реорганизацией Контрольно-статистического бюро 2-й департамент был преобразован в самостоятельную спецслужбу, принявшую полное название прежней организации (известна также как Военно-статистическое бюро). Дай Ли в должности заместителя начальника бюро стал его фактическим руководителем.

В 1942 году после вступления во вторую мировую войну США и подписания договора SACO Дай Ли стал руководителем совместной американо-китайской разведывательной организации. Одним из основных направлений её работы стала борьба с коллаборационистским правительством Ван Цзинвэя.

К окончанию войны разведывательная служба под руководством Дай Ли выросла до 100 000 человек.

Погиб в авиакатастрофе в 1946 году.

Примечания

Литература 

 Frederic E. Wakeman. Spymaster: Dai Li and the Chinese Secret Service. — Berkeley: University of California Press, 2003.

Генералы Китайской Республики (Тайвань)
Разведчики Второй мировой войны
Погибшие в авиакатастрофах в Китае